Rivière (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Rivière (Indre i Loara) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Rivière (Pas-de-Calais) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Rivière (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy